Gran Via peut désigner :
 Gran Via de les Corts Catalanes à Barcelone
 Gran Vía à Madrid
 Gran Vía, station du métro de Madrid.

Odonyme